Ле́кцинум () или оба́бок — род грибов семейства Болетовые (). Объединяет в себе ряд видов болетовых, которые имеют названия подберёзовик (берёзовик, обабок) и подосиновик (осиновик, красноголовик).

Морфология 
 Шляпка крупная, полушаровидной или распростёртой формы; гладкая, войлочная или бархатистая; матовая.
 Гименофор трубчатый, свободный или выемчатый, легко отделяется от шляпки. Трубочки беловатые, сероватые или желтоватые, длиной до 1,5 см, с мелкими округлыми порами, темнеют с возрастом.
 Ножка цилиндрической формы или немного утолщена книзу, чешуйчатая или волокнистая.
 Мякоть белая, меняет цвет на срезе, становясь красной, тёмно-синей или чёрной. При кулинарной обработке чернеет.
 Споровый порошок от желтоватого до тёмно-коричневого цвета.

Экология и распространение 
Все виды Leccinum — микоризообразователи с хвойными и лиственными деревьями. Распространены в умеренном поясе, некоторых районах субтропиков и субполярных поясов. Большинство видов встречается в умеренном поясе Северного полушария.

Виды

Примечания

Литература 
 
 
 
 Гарибова Л. В., Сидорова И. И. Грибы. Энциклопедия природы России. — М.: ABF, 1997
 Грибы СССР. — М.: Мысль, 1980
 Янсен П. Всё о грибах — СПб.: Кристалл, 2006. — ISBN 5-306-00350-8
 Мир растений в 7 т. Т. 2 Грибы — М.: Просвещение, 1991. — ISBN 5-09-002841-9

Ссылки 
 

Болетовые
Роды грибов